Landtagswahlkreis 118 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Hamm I (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Paderborn II (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Soest (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Iserlohn-Land-West (1947 bis 1962)